Jordi Bonet i Armengol (1925 - 2022), arquitecte català, director de les obres del temple de la Sagrada Família de Barcelona
 Jordi Bonet i Godó (1932 - 1979), ceramista i escultor barceloní, cosí de l'anterior
 Jordi Bonet Coll (n. 1969), escriptor empordanès
 Jordi Bonet i Martí, president de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (2011-2012)